Denumirea de Voivodovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Voivodovo, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Voivodovo, un sat în comuna Mizia, regiunea Vrața.